Federica Radicchi – pallanuotista italiana, difensore
 Gisa Radicchi Levi – montatrice cinematografica italiana
 Vanda Radicchi – cantante italiana